Hegreberg ist der Familienname folgender Personen:

 Morten Hegreberg (* 1977), norwegischer Radrennfahrer
 Nick Hegreberg (* 1972), norwegischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Roy Hegreberg (* 1981), norwegischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Bautastein von Hegreberg